Caccia Dominioni ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Caccia Dominioni (1877–1946), italienischer Geistlicher
 Carlo Caccia Dominioni (1802–1866), italienischer Geistlicher, Weihbischof von Mailand 
 Luigi Caccia Dominioni (1913–2016), italienischer Architekt
 Paolo Caccia Dominioni (1896–1992), italienischer Offizier, Architekt und Schriftsteller

Siehe auch:

 Dominioni